Born This Way est le titre de plusieurs œuvres :
 Born This Way, album studio de Lady Gaga sorti en 2011 ;
 Born This Way, chanson de Lady Gaga figurant sur l'album homonyme ;
 Born This Way: The Remix, album de remix de Lady Gaga de sorti en 2011 ;
 ,  de la deuxième saison de la série télévisée américaine Glee ;
 , émission de téléréalité américaine diffusée depuis 2015 sur A&E.